Kosmala ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Kosmala (* 1949), deutsche Historikerin
 Hans Kosmala (1903–1981), deutsch-britischer Theologe
 Libby Kosmala (* 1942), australische Schwimmerin und Sportschützin

Siehe auch:
 Kosmalla